Круз дел Милагро има више значења:

 Круз дел Милагро (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Круз дел Милагро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику